Leeke ist der Name von

 Ferdinand Leeke (1859–1937), deutscher Maler
 Henry Leeke (1879–1915), britischer Kugelstoßer, Hammer-, Speer- und Diskuswerfer